Dit is een lijst van planetoïden 106701-106800 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 106701 - || 2000 WA168 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106702 - || 2000 WC168 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106703 - || 2000 WF168 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106704 - || 2000 WN168 || 25 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106705 - || 2000 WC169 || 25 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106706 - || 2000 WK169 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106707 - || 2000 WF170 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106708 - || 2000 WJ170 || 24 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106709 - || 2000 WF171 || 24 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106710 - || 2000 WB172 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106711 - || 2000 WE173 || 25 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106712 - || 2000 WH173 || 25 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106713 - || 2000 WY173 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106714 - || 2000 WZ173 || 26 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106715 - || 2000 WJ174 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106716 - || 2000 WN174 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106717 - || 2000 WQ174 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106718 - || 2000 WS174 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106719 - || 2000 WD175 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106720 - || 2000 WR175 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106721 - || 2000 WJ177 || 27 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106722 - || 2000 WA179 || 25 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106723 - || 2000 WE179 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106724 - || 2000 WG179 || 26 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106725 - || 2000 WF180 || 27 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106726 - || 2000 WQ180 || 28 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106727 - || 2000 WT181 || 25 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106728 - || 2000 WR182 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106729 - || 2000 WS182 || 20 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106730 - || 2000 WA183 || 17 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106731 - || 2000 WW183 || 30 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106732 - || 2000 WE184 || 30 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106733 - || 2000 WQ184 || 30 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106734 - || 2000 WT184 || 30 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106735 - || 2000 WM185 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106736 - || 2000 WN185 || 29 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106737 - || 2000 WK186 || 27 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106738 - || 2000 WG187 || 19 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106739 - || 2000 WS187 || 16 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106740 - || 2000 WL188 || 18 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106741 - || 2000 WD189 || 18 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106742 - || 2000 WQ189 || 18 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106743 - || 2000 WU189 || 18 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106744 - || 2000 WP190 || 18 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106745 - || 2000 WU191 || 19 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106746 - || 2000 WE192 || 19 november 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106747 - || 2000 XD2 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106748 - || 2000 XG2 || 3 december 2000 || Olathe || L. Robinson
|-
| 106749 - || 2000 XS2 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106750 - || 2000 XR3 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106751 - || 2000 XL4 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106752 - || 2000 XS4 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106753 - || 2000 XU4 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106754 - || 2000 XZ4 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106755 - || 2000 XF5 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106756 - || 2000 XS5 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106757 - || 2000 XW5 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106758 - || 2000 XK6 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106759 - || 2000 XT6 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106760 - || 2000 XD7 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106761 - || 2000 XW8 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106762 - || 2000 XU9 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106763 - || 2000 XK10 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106764 - || 2000 XG11 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106765 - || 2000 XW11 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106766 - || 2000 XB12 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106767 - || 2000 XW13 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106768 - || 2000 XG14 || 1 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106769 - || 2000 XA15 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106770 - || 2000 XD15 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106771 - || 2000 XE15 || 5 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106772 - || 2000 XT15 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106773 - || 2000 XG16 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106774 - || 2000 XM16 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106775 - || 2000 XR16 || 1 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106776 - || 2000 XP18 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106777 - || 2000 XQ18 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106778 - || 2000 XL19 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106779 - || 2000 XP19 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106780 - || 2000 XW19 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106781 - || 2000 XU20 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106782 - || 2000 XB21 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106783 - || 2000 XJ21 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106784 - || 2000 XQ21 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106785 - || 2000 XU21 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106786 - || 2000 XZ21 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106787 - || 2000 XO22 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106788 - || 2000 XQ22 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106789 - || 2000 XZ22 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106790 - || 2000 XW23 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106791 - || 2000 XF24 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106792 - || 2000 XR24 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106793 - || 2000 XB26 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106794 - || 2000 XK26 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106795 - || 2000 XP26 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106796 - || 2000 XQ26 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106797 - || 2000 XX27 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106798 - || 2000 XN28 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106799 - || 2000 XD31 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106800 - || 2000 XN31 || 4 december 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten